Motegi bezeichnet:

 eine Stadt in der Präfektur Tochigi: Motegi (Tochigi)
 ein Lehen mit Sitz in dieser Stadt: Motegi (Han)
 eine Rennstrecke in dieser Stadt: Twin Ring Motegi
 einen Asteroiden: (45500) Motegi
 den Honda CRX in der Motegi-Edition

Motegi ist der Familienname folgender Personen:

 Masayoshi Motegi, japanischer Wrestler
 Rikiya Motegi (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Shunsuke Motegi (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Toshimitsu Motegi (* 1955), japanischer Politiker